Tambaú kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tambaú (ort), São Paulo, 
 Tambaú (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar